Zuckmantel ist ein geographischer Name:

Orte in Deutschland:
 Zuckmantel (Öhringen), Hof in der Gemarkung des Stadtteils Baumerlenbach von Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Zuckmantel (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof, Bayern

Orte in Tschechien:
 Zuckmantel, deutscher Name des Ortsteils  Pozorka der Stadt Dubí im Bezirk Okres Teplice
 Zuckmantel, deutscher Name des Ortsteils  Žďárek der Gemeinde Libouchec im Bezirk Okres Ústí nad Labem
 Zuckmantel, deutscher Name des Ortsteils Lesná der Gemeinde Sosnová u České Lípy im Bezirk Okres Česká Lípa
 Zuckmantel, deutscher Name der Stadt Zlaté Hory im Bezirk Okres Jeseník

Ort in Rumänien:
 Zuckmantel, deutscher Name des Dorfes Țigmandru der Gemeinde Nadeș (Nadesch) im Kreis Mureș

Sonstiges:
 Zuckmantel (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet auf der Gemarkung des Stadtteils Bittenfeld von Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Zuckmantel ist der Familienname folgender Personen:
 Diethelm Zuckmantel (* 1955), deutscher Komponist
 Heinrich Zuckmantel (1866–nach 1914), deutscher Schauspieler, siehe Harry Alsen